

Geografia
Armenia
 Chkalov – villaggio nella provincia di Lori
Russia
 Čkalov – nome della città di Orenburg dal 1938 al 1957
 Čkalov – villaggio nell'Allaichovskij ulus (Sacha-Jacuzia, Circondario federale dell'Estremo Oriente)
 Čkalov – villaggio nel Changalasskij ulus (Sacha-Jacuzia, Estremo Oriente)
 Čkalov – villaggio nel Njurbinskij ulus (Sacha-Jacuzia, Estremo Oriente)
 Isola di Čkalov – isola nel mare di Ochotsk

Persone
 Valerij Pavlovič Čkalov – aviatore sovietico